

Cinema 
 Stefano Fresi – compositore e attore italiano

Sport 
 Salvatore Fresi – calciatore italiano